Сельское поселение Кичменгское — сельское поселение в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.
Центр — село Кичменгский Городок (районный центр, входит в состав Городецкого сельского поселения).

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку существовали сельсоветы:
 Кичменгский (ОКАТО 19 230 822) — 24 населённых пункта, центр — село Кичменгский Городок, не входящее в состав сельсовета,
 Пыжугский (ОКАТО 19 230 841) — 21 населённый пункт, центр — деревня Слобода.

В 2001 году была упразднена деревня Выселок Михайловский Пыжугского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано Кичменгское сельское поселение, в состав которого вошли:
 Кичменгский сельсовет за исключением деревень Замостовица, Княжигора, Подол, Раменье, Решетниково, Торопово, Ушаково, вошедших в Городецкое сельское поселение,
 Пыжугский сельсовет,
 деревни Березовая Гора, Голузино, Гриденская, Подол, Черная, Юшково Шонгского сельсовета.

1 января 2014 года к Кичменгскому сельскому поселению были присоединены Куриловское, Погосское, Плосковское, Шестаковское, Югское сельские поселения.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на западе с Городецким сельским поселением,
 на юго-западе и юге с Аргуновским, Теребаевским, Байдаровским сельскими поселениями Никольского района,
 на востоке с Енангским сельским поселением,
 на северо-востоке с Кировской областью,
 на севере с Верхнешарденгским и Стреленским сельскими поселениями Великоустюгского района.

Население 
По оценке на 1 января 2012 года население сельских поселений, впоследствии вошедших в состав Кичменгского сельского поселения составляло:
 Кичменгское — 1663 человека,
 Куриловское — 446 человек,
 Погосское — 369 человек,
 Плосковское — 1212 человек,
 Шестаковское — 388 человек,
 Югское — 1110 человек,
Итого — 5188 человек (29,2 % населения района).

Населённые пункты 
С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 128 населённых пунктов.

Населённые пункты, упразднённые 1 февраля 2001 года:

Населённые пункты, упразднённые 9 мая 2020 года.

Примечания 

Муниципальные образования Кичменгско-Городецкого района
Сельские поселения Вологодской области